Ро Близнецов (), 62 Близнецов () — кратная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии приблизительно 59,3 световых лет (около 18,2 парсек) от Солнца. Возраст звезды определён как около 2,455 млрд лет.

Характеристики 
Первый компонент (HD 58946A) — жёлто-белая звезда спектрального класса F0V, или F0, или F1V. Видимая звёздная величина звезды — +4,18m. Масса — около 1,4 солнечной, радиус — около 2,008 солнечных, светимость — около 4,224 солнечных. Эффективная температура — около 7112 К.

Второй компонент — красный карлик спектрального класса M. Масса — около 319,42 юпитерианских (0,3049 солнечной). Удалён в среднем на 1,711 а.е..

Третий компонент (HD 58946B) — красный карлик спектрального класса M7V. Видимая звёздная величина звезды — +12,5m. Удалён на 3,4 угловых секунды.

Четвёртый компонент (TYC 2452-1-1) — жёлтый карлик спектрального класса G. Видимая звёздная величина звезды — +10,6m. Радиус — около 1,33 солнечного, светимость — около 1,691 солнечной. Эффективная температура — около 5716 К. Удалён на 213,7 угловых секунды.

Пятый компонент (UCAC2 42918840) — жёлто-белая звезда спектрального класса G-F. Видимая звёздная величина звезды — +12,2m. Радиус — около 2,22 солнечных, светимость — около 5,581 солнечных. Эффективная температура — около 5949 К. Удалён от четвёртого компонента на 104,1 угловых секунды.

Шестой компонент (V376 Близнецов) — оранжевый карлик, вращающаяся переменная звезда типа BY Дракона (BY) спектрального класса K2V, или K2,5V, или K8. Видимая звёздная величина звезды — от +7,76m до +7,73m. Масса — около 0,78 солнечной, радиус — около 0,74 солнечного, светимость — около 0,29 солнечной. Эффективная температура — около 5000 К. Удалён на 755,4 угловых секунды.

Седьмой компонент (HIP 36357B).

Восьмой компонент (WDS J07291+3147F). Видимая звёздная величина звезды — +15,4m. Удалён от шестого компонента на 2,8 угловых секунды.

Планетная система 
В 2019 году учёными, анализирующими данные проектов HIPPARCOS и Gaia, у звезды обнаружена планета.

Ро Близнецов 
Ро Близнецов является жёлто-белым карликом главной последовательности спектрального класса F1. При продолжительности жизни 3,5 млрд.лет, её современный возраст оценивается в 2.1 млрд.лет и она относится к зрелым звёздам своего класса. С видимой звёздной величиной 4,25m она входит в двадцатку самых ярких звёзд в созвездии Близнецов.

Предполагаемые компаньоны Ро Близнецов

Спектрально-двойная звезда 
Предполагается, что Ро Близнецов может быть спектрально-двойной звездой, но на 2019 год орбита и параметры второй близкой компоненты не были определены.

Глизе 274 B 
С 1910 по 1935 года пять раз наблюдалась близкая к Ро Близнецов звезда, которая, как полагают, относится к красным карликам спектрального класса M3÷M5. Угловое расстояние от основной звезды составляло 3,4”, что в проекции соответствует физическому расстоянию 85 а.е. Более поздние попытки её повторных наблюдений не увенчались успехом. Измерения, перечисленные в Вашингтонском каталоге визуально-двойных звёзд, кажутся несовместимыми со звездой на заднем плане, поэтому причины неудачи повторных попыток её найти неясны.

HIP 36357 
Звезда HIP 36357 может быть крайне удалённым спутником ρ Gem, либо может являться звездой, которая в современную эпоху претерпевает тесное с ней сближение на относительно небольшой скорости. HIP 36357 является ярким оранжевым карликом главной последовательности спектрального класса K2,5V, его масса составляет 0,77 M☉. HIP 36357 является переменной звездой типа BY Дракона с высоким уровнем хромосферной активности, что более характерно для молодых звёзд этого спектрального класса и её возраст, скорее всего, меньше возраста ρ Gem, равного 2,1 млрд лет.

Согласно современным данным на 2019 год, HIP 36357 удалена на 0,46±0,24 светового года от ρ Gem, их относительная скорость составляет 2,1±0,6 км/с. При условии отсутствия неподтверждённой близкой компоненты ρ Gem, вторая космическая скорость на расстоянии 0,46±0,24 светового года должна составлять 0,409±0,112 км/с. Таким образом, согласно существующим данным две звезды претерпевают тесное сближение и гравитационно не связаны друг с другом, но из-за крайне небольшой относительной скорости и небольшого взаимного расстояния они могут оказаться связанными в одну систему. Это может произойти в результате обнаружения дополнительной близкой компоненты ρ Gem с большой массой и в случае новых уточнений параметров, которые будут указывать на более близкое расположение двух звёзд или на их меньшую относительную скорость.

Примечания 
Комментарии
 прим1 По состоянию данных на 2019 год, годичные параллаксы ρ Gem и HIP 36357 составляют  mas и  mas, что соответствует физическим расстояниям, равным  пк ( световых лет) и  пк ( световых лет). Разница этих величин позволяет вычислить радиальную компоненту расстояния между двумя звёздами —  пк или  световых лет. Тангенциальная компонента расстояния получается из прямого восхождения и склонения звёзд. У ρ Gem их значения составляют  и , у звезды HIP 36357 —  и . Вычислив разницу по каждой из координат, переведя секунды прямого восхождения к секундам дуги и затем сложив эти величины, получаем угловое разделение звёзд 757,108±6,764", которое на среднем расстоянии от Земли 18,1 пк соответствует тангенциальному физическому расстоянию 13703,655±122,428 а.е. или 0,07 пк ( светового года). Сложив радиальное и тангенциальное расстояния, получаем физическое расстояние между ρ Gem и HIP 36357, равное  пк или  светового года. Так как тангенциальная компонента расстояния известна с бóльшей точностью, она накладывает ограничение снизу на ошибки полученных величин ( пк и  светового года), что после перевода к среднему значению ошибки даёт значение расстояния —  пк или  светового года.
 прим2 По состоянию данных на 2019 год, собственные движения ρ Gem составляют  mas/год и  mas/год, у звезды HIP 36357 —  mas/год и  mas/год. Эти значения соответствуют относительному угловому смещению  mas/год по прямому восхождению и  mas/год по склонению, что даёт общее угловое относительное движение, равное  mas/год. Согласно определению парсека, последнее значение собственного движения на расстоянии 18,1 пк соответствует значению тангенциальной скорости  а.е./год или  км/с. Радиальная составляющая относительной скорости получается из разницы радиальных скоростей звёзд, которая у ρ Gem составляет  км/с, а у HIP 36357 —  км/с, что даёт значение  км/с. Сложив радиальную и тангенциальную составляющие, получаем значение относительной скорости ρ Gem и HIP 36357, равное  км/с. Так как тангенциальная компонента скорости известна с бóльшей точностью, она накладывает ограничение снизу на ошибку полученной величины ( км/с), что после перевода к среднему значению ошибки даёт значение относительной скорости —  км/с.
 прим3 Расчёт второй космической скорости по стандартной формуле для суммы масс двух звёзд и их взаимного расстояния.
 прим4 Расчёт абсолютной звёздной величины по формуле , где  видимая величина и  расстояние в световых годах (58,9).

Источники